Калу́жский областной краеведческий музей — объединённый музей-заповедник в городе Калуге и области.

Дирекция и главный офис Калужского областного краеведческого музея-заповедника расположены в городе Калуге на ул. Пушкина д. 4.

Собрание музея состоит из огромного количества экспонатов и коллекций, среди которых: «Археология», «Дерево», «Документы и редкие книги», «Драгметаллы», «Живопись, графика, скульптура», «Керамика, стекло», «Металл», «Нумизматика», «Научно-естественные коллекции», «Оружие, защитное вооружение», «Боеприпасы», «Прочее» (предметы быта XVIII—XX веков, различные статуэтки восточного происхождения, модификации бытовой техники XX в), «Ткани», «Филателия», «Филумения», «Энтомология» и другие.

История 
Один из старейших краеведческих музеев России. Основан  года в городе Калуге. Первую экспозицию Губернского исторического музея составляли несколько витрин с археологическими находками, старыми монетами и предметами быта.

Музей был открыт для посетителей два дня в неделю. За год музей посещало около 500 человек. Первая экспозиция располагалась в здании памятника архитектуры XVII века — палатах купцов Коробовых.

У истоков создания музейных фондов стояли известные российские учёные, археологи и краеведы. В разные годы музеем руководили: И. Д. Четыркин, А. И. Мартынович-Лашевский, П. А. Трейтер, В. И. Ассонов. Работники музея приобрели и сохранили письма А. С. Пушкина, позже переданные в Московский музей поэта.

С 1900 года в музее хранится перо Н. В. Гоголя. К 1905 году в фондах насчитывалось уже более 1000 предметов, а в 1915 году известный калужский публицист и краевед Д. И. Малинин, служивший заведующим библиотекой, составил инвентарную опись на 1200 предметов.

После революций 1917 года, в 1918 году музей переходит в ведение добровольного «Калужского общества древностей и охраны художественных произведений», а немногим позднее в подчинение Губернскому отделу народного образования и именуется как «Губернский исторический музей». Тогда же музей получает охранную грамоту.

С 1922 года главная экспозиция располагается в бывшей городской усадьбе купца первой гильдии и калужского бургомистра Ивана Максимовича Золотарёва. В начале XX века здесь размещалась известная в Калуге нотариальная контора Александра Кологривова. Имение было национализировано в 1919 году и после неоднократных и упорных ходатайств, — 30 июля 1922 года передано музею.

В 1924 году в состав музейного комплекса вошли Городской музей «На благое просвещение» имени Акима Рыжичкина и художественный, созданный в 1918 году.

В 1931 году музей стал именоваться как «Краевой базовый государственный музей», в фонды которого было передано имущество церквей и монастырей, предметы из имений. К 1939 году фонды насчитывали уже более  экспонатов.

Во время оккупации Калуги часть коллекции была разграблена. Фонды осенью 1941 года эвакуировать не удалось. В Протоколе № 2/11 комиссии Академии архитектуры СССР по охране и восстановлению архитектурных памятников Калуги от 4 апреля 1942 года отмечалось:

Фашистскими вандалами частично разграблены (около 10 % экспонатов) коллекции Историко-краеведческого городского музея, размещенного в одном из лучших домов эпохи классицизма конца XVIII века

С образованием в 1944 году Калужской области, музей приобретает статус областного. В 1945 году в музее хранилось  экспонатов, было выставлено .

Бесценные фонды Калужского краеведческого музея формировались более ста лет. Коллекция музея насчитывает свыше  единиц только основного фонда, систематизированного в тематические коллекции.

Филиалы и экспозиции 
Филиалы и экспозиции музея-заповедника в городе Калуге и области:

Общественный транспорт 
До музея можно добраться на троллейбусе маршрутов: 1, 2, 3, а также на маршрутном такси: 2, 3, 92. Остановка «ул. Баумана».

Примечания

Литература

Статьи и публикации 

 Известия Калужской ученой архивной комиссии. — Калуга, 1891—1914.

Ссылки 

 
 
 

Музеи Калуги
Краеведческие музеи России